Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1957 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 30 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Althea Gibson bat Louise Brough en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Dorothy Head et Darlene Hard.

Parcours 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Althea Gibson||align=center|Victoire|| Louise Brough (2)
|-
|2|| Louise Brough||align=center|Finale'''|| Althea Gibson (1)
|-
|3|| Dorothy Head||align=center|1/2 finale|| Althea Gibson (1)
|-
|4|| Shirley Bloomer||align=center|1/4 de finale|| Darlene Hard (5)
|-
|5|| Darlene Hard||align=center|1/2 finale|| Louise Brough (2)
|-
|6|| Christine Truman||align=center||| Lois Felix
|-
|7|| Ann Haydon-Jones||align=center|1/4 de finale|| Louise Brough (2)
|-
|8|| Mary Bevis Hawton||align=center|1/4 de finale|| Althea Gibson (1)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1957
US Open Simple dames